

Sigle 
 Nuova economia keynesiana  – scuola di pensiero economico

Codici 
 NEK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nekemte (Etiopia)
 nek – codice ISO 639-3 della lingua neku

Musica 
 Nek  – cantante italiano
 Nek  – album di Nek del 1992
 Nek  – album di Nek del 1997 in lingua spagnola